Breska oder Breška ist der Familienname folgender Personen:
Alfons Breska (1873–1946), tschechischer Dichter
Mário Breška (* 1979), slowakischer Fußballer
Vojtech Breska (* 1956), tschechoslowakischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Brzeska
 Březka